Бужумбура:

 Бужумбура — бывшая столица и самый большой город Бурунди.
 Бужумбура — основной международный аэропорт Бурунди, расположенный в городе Бужумбуре.
 Бужумбура-Мери — одна из 18 провинций Бурунди.
 Бужумбура-Рураль — одна из 18 провинций Бурунди.